Etherton ist der Familienname folgender Personen:

 Percy Thomas Etherton (1879–1963), britischer Offizier, Journalist und Abenteurer
 Terence Etherton (* 1951), britischer ehemaliger Richter